Sandvikfjellet ist

Sandvikfjellet (Fosdalen), Berg in der norwegischen Kommune Stryn
Sandvikfjellet (Oldedalen), Berg in der norwegischen Kommune Stryn